Harald Fritzsch – fisico tedesco
 Karl Fritzsch – militare tedesco
 Walter Fritzsch – calciatore e allenatore di calcio tedesco orientale